

Geografia
Regno Unito
 Kelly – parrocchia civile del Devon
Stati Uniti d'America
 Kelly – census-designated place della Contea di Bladen, Carolina del Nord
 Kelly – township della Contea di Union, Pennsylvania
 Kelly – città della Contea di Bayfield, Wisconsin

Onomastica
 Kelly – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 
 Kelly – cantante italiana

Teatro
 Kelly – musical di Marc Chaplan del 1965

Televisione
 Kelly – serie televisiva australiana trasmessa dal 1991 al 1992.

Altro
 Kelly – singolo di Kelly Rowland del 2018
 Kelly – borsa di Hermès resa celebre da Grace Kelly
 Jackson Kelly – chitarra elettrica prodotta dalla Jackson Guitars, che prende il nome dall'omonimo chitarrista degli Heaven